

События

Римское царство 
 Царь: Нума Помпилий.
 Начало строительства Бит-Шаррукина.

Китай 
 11-й год по эре правления луского князя Инь-гуна.
 Весной князья Тэн и Се прибыли в Лу для аудиенции у луского гуна.
 Князья Лу и Чжэн провели съезд в Ши-лай (в Чжэн).
 В 7 луне в день жэнь-у князья Лу, Ци и Чжэн напали на Сюй.
 Зимой луский княжич Хуэй просил у князя разрешения убить наследника Юня, а его сделать советником. Инь-гун не согласился, и сам был убит в 11 луне, в день жэнь-чэнь, в доме рода Вэй человеком, посланным Хуэем (в «Чуньцю» насильственная смерть не упомянута). Это событие неоднократно упоминается Сыма Цянем.
 Убит князь Лу Инь-гун, правителем поставлен Цзы-юнь (Хуань-гун, эра правления 711—694), сын дочери сунского У-гуна.
 Войска Чжэн и Го напали на Сун.

См. также

Примечания